Il doppio dell'Open Gaz de France 2004 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2004.

Barbara Schett e Patty Schnyder erano le detentrici del titolo e hanno battuto in finale 6–3, 6–2 Silvia Farina Elia e Francesca Schiavone.

Teste di serie
 Émilie Loit /  Petra Mandula (primo turno)
 Magüi Serna /  María Vento-Kabchi (semifinali)
 Barbara Schett /  Patty Schnyder (campionesse)
 Eléni Daniilídou /  Daniela Hantuchová (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open Gaz de France 2004